Akaste steht in der griechischen Mythologie für:
 Akaste (Okeanide), eine der Okeaniden
 Akaste, Amme der Töchter des Adrastos (Argos)